Ernst Fiedler ist der Name folgender Personen:

* Ernst Fiedler (Mathematiker) (1861–1954), Schweizer Mathematiker, Rektor und Militärwissenschaftler 
 Ernst Wilhelm Fiedler (1905–1960), deutscher Kameramann und Filmregisseur